Трекляно — община в Болгарии.
 Трекляно — село в Болгарии;